Scott Champagne (né le  à Cornwall, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il ne joue que deux saisons, dont une seule complète, en Amérique du Nord avec les Wildcatters du Texas dans l'ECHL. Entre 2008 et 2011, il a joué au Danemark, en Suède, Allemagne et au Japon. En 2010-2011, il fait partie d'une des équipes championnes de l'Asia League. La finale des séries éliminatoires n'a pu être disputée entre les Tōhoku Free Blades et le Anyang Halla à la suite du séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tōhoku.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Rangers de Gloucester ||CJAHL ||55 ||51 ||57 ||108 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Mercyhurst College ||NCAA ||35 ||8 ||18 ||26 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Mercyhurst College ||NCAA ||37 ||12 ||26 ||38 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Mercyhurst College ||NCAA ||36 ||16 ||34 ||50 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Mercyhurst College ||NCAA ||26 ||10 ||17 ||27 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Wildcatters du Texas ||ECHL ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Wildcatters du Texas ||ECHL ||52 ||16 ||31 ||47 ||44 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2008-2009 ||Totempo HVIK ||AL-Bank ligaen ||34 ||7 ||23 ||30 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Nybro Vikings IF ||Allsvenskan ||8 ||1 ||5 ||6 ||8 ||7 ||0 ||4 ||4 ||6
|-
|2009-2010 ||ETC Crimmitschau ||2. Bundesliga ||44 ||14 ||28 ||42 ||67 ||5 ||2 ||5 ||7 ||6
|-
|2010-2011 ||Tōhoku Free Blades ||Asia League ||36 ||11 ||31 ||42 ||73 ||4 ||2 ||4 ||6 ||8
|-
|2011-2012 ||Nottingham Panthers ||EIHL ||29 ||9 ||28 ||37 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||EV Ravensbourg ||2. Bundesliga ||20 ||7 ||11 ||18 ||22 ||9 ||5 ||3 ||8 ||8
|-
|2012-2013 ||Belfast Giants ||EIHL ||18 ||5 ||10 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Sheffield Steelers ||EIHL ||20 ||3 ||11 ||14 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||Nordsjælland Cobras ||AL-Bank ligaen ||11 ||2 ||4 ||6 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || EHC Klostersee ||Oberliga ||1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1983
Naissance à Cornwall (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur du Nybro Vikings IF
Joueur des Tōhoku Free Blades
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des Belfast Giants
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur du Copenhagen Hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Klostersee